

Astronomia 
 Cratere Grainger – cratere sulla superficie di Mercurio

Geografia 
 Contea di Grainger – contea dello Stato del Tennessee, negli Stati Uniti

Personaggi televisivi 
 Grainger – personaggio della soap opera statunitense Beautiful

Persone 
 Danny Grainger (1986) – calciatore inglese
 Henry Allerdale Grainger (1848-1923) – scrittore e giornalista australiano
 Holliday Grainger (1988) – attrice britannica di origini italiane
 Katherine Grainger (1975) – canottiera britannica
 Ian Liddell-Grainger (1959) – politico britannico
 Nicholas Grainger (1994) – nuotatore britannico
 Percy Grainger (1882-1961) – compositore australiano naturalizzato statunitense
 Sebastien Grainger (1979) – musicista canadese
 Thomas Grainger Stewart (1837-1800) – fisico scozzese